Горњи Лукавац може бити:

 Горњи Лукавац (Невесиње), насељено мјесто у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Горњи Лукавац (Градачац), насељено мјесто у општини Градачац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ